Il doppio del torneo di tennis Lima Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luis Horna e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Ramón Delgado e Júlio Silva 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Luis Horna /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Ramón Delgado /  Júlio Silva (finale)

 Guillermo Bujniewicz /  Sergio Roitman (semifinali)
 Juan-Martín Aranguren /  Martín Vassallo Argüello (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 2008